Галичина:
 Галичина (Галиция) — историческая область в Восточной Европе.
 «Галичина» — 14-я гренадерская дивизия Войск СС (1-я украинская).
 «Галичина» — украинский футбольный клуб из города Дрогобыч.
 «Галичина» — украинский футбольный клуб из города Львов.
 «Галичина» — украинский баскетбольный клуб из города Львов.
 «FM Галичина» — украинская информационно-музыкальная радиостанция.
 «Галичина» — скорый фирменный поезд Львовской железной дороги.

См. также 
 Галиция (значения)